

Patronymie 
Denby est un patronyme porté notamment par :

 Daniela Denby-Ashe (1978-),  actrice britannique ;
 Edwin Denby (1870-1929), homme politique américain ;
 Joolz Denby (1955-), poétesse, romancière et artiste graphique britannique ;
 Kara Denby (1986-), nageuse américaine, spécialiste de la nage libre.

Toponymie 
 Denby, un village du Derbyshire.

Homonymie de patronyme